Libera (godin), Romeinse godin
Libera (koor), Brits jongenskoor
Libera (slak), geslacht van slakken
Libera!, een Vlaamse rechts liberale denktank